Il singolare del NASDAQ-100 Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo e l'ha riconfermato battendo in finale per 7–6 (7–5), 7–6 (7–4), 7–6 (8–6) il croato Ivan Ljubičić.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Roger Federer (campione)
 Rafael Nadal (secondo turno)
 David Nalbandian (semifinali)
 Andy Roddick (quarti)
 Nikolaj Davydenko (quarto turno)
 Ivan Ljubičić (finale)
 Guillermo Coria (terzo turno)
 Gastón Gaudio (secondo turno)
 James Blake (quarti)
 Andre Agassi (ritirato)
 David Ferrer (semifinali)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 Lleyton Hewitt (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
 Radek Štěpánek (quarto turno)
 Nicolas Kiefer (quarto turno)

 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Fernando González (terzo turno)
 Sébastien Grosjean (terzo turno)
 Robby Ginepri (terzo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Mario Ančić (quarti)
 Jarkko Nieminen (terzo turno)
 Igor' Andreev (terzo turno)
 Marcos Baghdatis (terzo turno)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Tommy Haas (terzo turno)
 Gaël Monfils (secondo turno)
 Olivier Rochus (quarto turno)
 Filippo Volandri (terzo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (quarto turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

NASDAQ-100 Open 2006
ATP Tour 2006